Dodoma bezeichnet:
 Dodoma, Hauptstadt von Tansania
 Dodoma (Region), Region in Tansania
 Dodoma (Distrikt), Distrikt in der tansanischen Region Dodoma